Благороднейший Орден Подвязки был учреждён 23 апреля 1348 года. Его сувереном является король Великобритании (до 1707 года — король Англии). Кавалерами ордена одновременно могут быть не больше 24 человек, причём сюда не включают получивших орден членов британского королевского дома и иных правящих домов.

Рыцари-основатели

Правление Эдуарда III

Правление Ричарда II

Правление Генриха IV

Правление Генриха V

Правление Генриха VI

Правление Эдуарда IV

Правление Эдуарда V

Правление Ричарда III

Примечания 

Списки награждённых
Кавалеры ордена Подвязки